Вальверде-де-ла-Вирхен ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Леон. Занимает площадь 64 км². Население — 6 581 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 290 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento

Муниципалитеты Леона